Prenumele Carl, Carol, Carlo sau Karl și numele de familie Schmid, Schmidt sau Schmitt se pot referi la:

Carol
Carol Schmidt (primar al Chișinăului) (n. 1846 – d. 1828)
Carol Schmidt (general român) (1886–1962)

Carl sau Karl
 Carl Schmidt (chimist) (1822–1894)
 Carl Wilhelm Schmidt (d. 1864)

Carl
 Carl Gustav Schmitt (1833–1900), viorist și compozitor neozeelandez
 Carl Schmidt (architect) (1866–1945), arhitect rus
 Carl Schmidt (coptolog) (1868–1938), coptolog german
 Carl Schmidt (legislator) (n. 1835), politician american
 Carl Friedrich Schmidt (1832–1908), geolog și botanist baltic german
 Carl Schmitt (1888–1985), jurist german
 Carl Schmitt (artist) (1889–1989), artist american
 Carl Schmitt (avocat) (1950–1984), avocat neozeelandez

Carlo
 Carlo Schmid (politician german) (1896–1979), politician și academician german

Karl
 Karl Patterson Schmidt (1890–1957), herpetolog american
 Karl Schmid (1910–1998), elvețian
 Karl Schmidt (fotbalist) (n. 1932), fotbalist german
 Karl Schmidt-Hellerau (1873–1948), reformator social german
 Karl Schmidt-Rottluff (1884–1976), pictor german
 Karl Schmitt-Walter (1900–1985), bariton german
 Karl von Schmidt (1817–1875), general prusac
 Karl Ludwig Schmidt (1891–1956), teolog german, profesor în studiul Noului Testament